Линия 4:
 Линия 4 (Мадридский метрополитен)
 Линия 4 (Парижское метро)
 Линия 4 (Пусанский метрополитен)
 Линия 4 (Сеул)
 Линия 4 (Сеульский столичный регион)
 Линия 4 (Стамбульский метрополитен)
 Линия 4 (метрополитен Каракаса)
 Линия 4 (метрополитен Осло)

См. также 
 
 4 (линия метро)